Bischofsheim ist der Name folgender Orte:

 Bischofsheim am hohen Steg, historische Bezeichnung für Rheinbischofsheim im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Bischofsheim in der Rhön, Stadt im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Bischofsheim (Mainspitze), Gemeinde in der Nähe der Mainmündung in den Rhein im Landkreis Groß-Gerau, Hessen
 Bischofsheim (Maintal), Stadtteil von Maintal im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Bischofsheim (Zeil am Main), Stadtteil von Zeil am Main im Landkreis Haßberge, Bayern

Bischofsheim ist ein Teil des Namens folgender Orte:

 Gau-Bischofsheim, Ortsgemeinde im Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Neckarbischofsheim, Stadt im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Rheinbischofsheim, Stadtteil von Rheinau im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Tauberbischofsheim, Stadt im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Bischheim
 Bischoffsheim, Gemeinde im Elsass, Frankreich